Éric Chelle (Abidjan, 11 de novembro de 1977) é um futebolista malinês que atua como zagueiro. Atualmente, defende o Lens.

Naturais de Abidjã
Futebolistas do Mali
Futebolistas do Football Club de Martigues
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Istres Football Club
Futebolistas do Chamois Niortais Football Club
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol